LZ:

 LZ — семейство алгоритмов словарного сжатия данных. Название получил по инициалам двух исследователей — Абрахама Лемпэла (Abraham Lempel) и Якоба Зива (Jacob Ziv), разработавших в 1970 году алгоритмы LZ77 и LZ78. На базе LZ77 и LZ78, изменяя и комбинируя их с другими методами, исследователями был создан ряд других алгоритмов. Другие алгоритмы семейства LZ — LZO, LZS, LZW, LZC, LZMA.
 LZ — код, присвоенный IATA международному аэропорту Балкан Болгарских авиалиний.
 LZ — аббревиатура группы Led Zeppelin.
 LZ — буквенное обозначение цеппелинов — дирижаблей жёсткой системы, строившихся графом Фердинандом Цеппелином и немецкой фирмой «Люфтшиффбау Цеппелин ГмбХ».
 LZ и LZA — возможные сокращения смазки (лабриканта) лабризол.